VIA CoreFusion () — гибридный микропроцессор (APU), разработанный тайваньской компанией VIA Technologies. VIA CoreFusion сочетает в себе ядро процессора VIA Nehemiah и северный мост с интегрированной графикой.

Платформа «CoreFusion» доступна в двух конфигурациях: «Mark» и «Luke».

Процессоры VIA CoreFusion предназначены для использования в мультимедийной бытовой технике, в бортовых компьютерах автомобилей, в тонких клиентах и других областях, где требуется низкое энергопотребление.

См. также 
 Система на кристалле
 VIA C3
 VIA C7
 Intel Atom
 AMD Fusion

Ссылки 
 

X86
Продукты VIA